

Geografia
 Bain-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna
 Cantone di Bain-de-Bretagne – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Redon
 Distretto di Garr Bain – distretto della Liberia facente parte della contea di Nimba
 Bain – fiume del Lincolnshire, in Inghilterra (Regno Unito)
 Bain – fiume del North Yorkshire, in Inghilterra (Regno Unito)

Persone
 Alexander Bain (1810-1877) – inventore e ingegnere scozzese
 Andretti Bain (1985) – velocista bahamense, specializzato nei 400 metri piani
 Barbara Bain, nome d'arte di Millicent Fogel (1931) – attrice statunitense
 Bonar Bain (1923-2005) – attore canadese, gemello dell'attore Conrad
 Conrad Bain (1923-2013) – attore canadese naturalizzato statunitense
 David Bain (1900-1966) – calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 Donald Bain (1935-2017) – scrittore statunitense
 Edgar Bain (1891-1971) – chimico statunitense
 Jim Bain (1932) – arbitro di pallacanestro statunitense
 Jimmy Bain (1947-2016) – bassista britannico
 John Bain (1854-1929) – calciatore inglese, di ruolo attaccante
 Kithson Bain (1982) –  calciatore grenadino, di ruolo attaccante
 Roberto Micheletti Bain, o semplicemente Roberto Micheletti (1943) – politico e imprenditore honduregno
 Sam Bain (1971) – scrittore, sceneggiatore e comico britannico
 Scott Bain (1991) – calciatore scozzese, di ruolo portiere

Personaggi immaginari
 Sunset Bain, conosciuta anche come Madame Menace – personaggio dei fumetti, creato da Tom DeFalco e Steve Ditko
 Bain, personaggio de Lo Hobbit, figlio di Bard l'Arciere, creato da J. R. R. Tolkien

Altro
 Bain Capital – società statunitense di private equity
 Bain & Company – società di consulenza strategica statunitense
 Curva di Bain – diagramma sperimentale che appare nel diagramma Fe-C (ferro-carbonio), usato in metallurgia

Pagine correlate
 McBain